Elisa M. Garrido González és una historiadora espanyola especialitzada en història de la dona en l'Antiguitat clàssica i història social del món romà. És professora titular d'Història Antiga de la Universitat Autònoma de Madrid.

Entre 1977 i 1982 va ser encarregada de curs a la Universitat Autònoma de Madrid.
A partir de 1982, i fins a 1984 va estar com a Professora Excl RDL 28/1982 OM 22/10/1982 en Història Antiga, Medieval, Paleografia i Diplomàtica a la mateixa universitat. A més, va ser en aquest període docent quan Elisa M. Garrido González es va doctorar (gener de 1983).
Finalment, entre 1985 i 2015, va ser professora titular d'universitat en Història Antiga, Medieval, Paleografia i Diplomàtica a la Universitat Autònoma de Madrid.

Obra 
 Llibres

 1997 - Historia de las mujeres en España, (ed.)(coord. per Pilar Folguera Crespo, Margarita Ortega López, Cristina Segura Graíño), Síntesis, ISBN 84-7738-525-4
 1987 - Los Gobernadores provinciales en el occidente bajo-imperial, Universidad Autónoma de Madrid, ISBN 84-7477-096-3
 1986 - La mujer en el mundo antiguo: actas de las V Jornadas de Investigación Interdisciplinaria: Seminario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, ISBN 84-7477-079-3

 Articles

 A Dialnet es recullen nombrosos articles en revistes i capítols de llibres d'Elisa M. Garrit González a Dialnet

 1984 - Observaciones sobre un Emperador cristiano: Fl. Jul. Constante, Lucentum: Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Núm. 3, 1984, pags. 261-278
 1984 - Una aproximación al conocimiento de la administración provincial del siglo IV: La diócesis de Thracia, Faventia, Any: 1984 Vol.: 6 Núm.: 2

Referències

Enllaços externs 
 Publicacions d'Elisa M. Garrido González a Dialnet
 Col·laboració d'Elisa Garrido a la pel·lícula Àgora - Com es va fer Àgora en labutaca.net

Professors de la Universitat Autònoma de Madrid